Payal steht für:
 Payal (Indien), Stadt in Ludhiana (Distrikt), Punjab, Indien
 Payal (Nepal), Stadt im Distrikt Achham, Seti Zone, Nepal

Payal ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Payal (* 1988), luxemburgischer Fußballspieler